Un choc est une interaction violente entre deux entités, ou la conséquence d'une transition brusque.

Physique 
 Choc mécanique, brusque variation du vecteur vitesse d'un corps ;
 Choc élastique, choc mécanique où l'état interne du corps ne varie pas ;
 Choc thermique, brusque changement de température d'un corps ;
 Self de choc ou bobine d'arrêt, composant électronique.

Médecine 
 État de choc, apport insuffisant de sang riche en oxygène aux différentes cellules du corps ;
 Choc hypovolémique, collapsus cardio-vasculaire dû à un déficit de sang dans le système circulatoire ;
 Choc hémorragique, insuffisance circulatoire aigüe due à une hémorragie ;
 Choc cardiogénique, défaillance aiguë primitive de la pompe cardiaque, par exemple dans le cas d'un infarctus du myocarde ;
 Choc neurogénique ;
 Choc anaphylactique ou choc allergique, réaction allergique exacerbée avec de graves conséquences ;
 Choc septique, défaillance circulatoire aiguë déclenchée par un agent infectieux ;
 Choc endotoxinique ;
 Choc hormonal ;
 Choc électrique ou électrocution, effet physiopathologique résultant du passage du courant électrique à travers le corps humain ou celui d’un animal ;
 Choc thermique, stress induit par un brusque changement de température ;
 Choc psychologique ou choc émotionnel, émotion brusque et intense auquel le sujet ne peut s'adapter immédiatement pouvant provoquer un ébranlement de l'affectivité du sujet, ou un traumatisme ;
 Choc électrique externe ou défibrillation, geste médical consistant à faire passer volontairement et de manière brève un courant électrique dans le cœur de manière à rétablir un rythme cardiaque normal.
 Électrochoc, méthode thérapeutique utilisée dans le traitement de certaines affections mentales, qui consiste à provoquer une crise convulsive par le passage bref d'un courant électrique à travers le cerveau.

Économie 
 choc d'offre, effet sur l'offre des biens et services.

Sociologie 
 Choc culturel, effet produit sur un individu pris au dépourvu lorsqu'il est plongé dans une culture étrangère ;
 Choc pétrolier, conséquences sur l'économie globale d'une modification brutale de l'offre de pétrole ;
 Choc des civilisations : concept inventé par l'historien Bernard Lewis, puis popularisé par le politologue Samuel Huntington.
 Le Choc des civilisations, titre d'un ouvrage de Samuel Huntington paru en 1996.
 1er bataillon parachutiste de choc (abtégé : 11e choc), unité d'élite de l'Armée française spécialisée dans les actions commando.

Culture 
 Choc, magazine bimensuel français publié par le groupe Hachette Filipacchi Médias ;
 Choc, revue de comics de petit format noir et blanc publiée par Arédit/Artima (1959-1966 puis 1972-1983) ;
 Choc, une récompense de musique classique décernée par le mensuel Classica ;
 Choc culturel, épisode de la série de jeux vidéo Sam and Max : Saison 1 ;
 Choc (Moment to Moment), film américain de Mervyn LeRoy sorti en 1965 ;
 Dans la bande dessinée Tif et Tondu de Will :
 Choc ou Monsieur Choc, antagoniste le plus récurrent ;
 Choc, spin-off d'Éric Maltaite et Stéphan Colman centré sur ce personnage.

Sigle 

 CHOC, Canadian House of Commons, la chambre des communes du Canada ;
 CHOC, , série de livres d'histoire sur la Chine.

Autres 
 Choc, contraction du mot chocolat, utilisée dans des marques commerciales (Croustichoc, Délichoc, Chocapic…) ;
 Choc, tactique de combat naval par utilisation d'un éperon ;
 Choc, police typographique créée en 1955 par Roger Excoffon ;
 Pare-chocs, dispositif d'amortissement des chocs sur les véhicules.

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de titre